

Fiumi
Cefiso – fiume dell'Attica, nasce dal monte Pentelico, lungo 33 km, attraversa Atene e sfocia nel golfo di Egina, Mar Egeo
Cefiso – fiume dell'Attica, nasce dal monte Pateras e scorre per 28 km sfociando poi nella baia di Eleusi, 20 km a nord-ovest di Atene
Cefiso – fiume della Beozia, nasce dal monte Parnaso, scorre per 114 km e sfocia nel golfo di Eubea dopo aver alimentato alcuni laghi fra cui il lago Copaide

Mitologia
Cefiso – personificazione del fiume Cefiso